La paroisse Saint-Momble en Chaunois est une circonscription ecclésiastique de l'église catholique de France, subdivision du diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin.

Histoire 

En 1999, le diocèse a décidé en synode de modifier les limites des paroisses et d'en réduire le nombre dans le département. Ainsi, cette année-là, la paroisse est créée en remplacement des 23 anciennes paroisses de la région.

Organisation 
La paroisse Saint-Momble en Chaunois est rattachée au diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin, à l'archidiocèse de Reims et à la province ecclésiastique de Reims. Elle est située dans la zone de Chauny du diocèse.

Communes de la paroisse 

Le siège de la paroisse est fixé à Chauny. La paroisse regroupe les anciennes paroisses des communes de :

Prêtres responsables

Diacres permanents

Patrimoine religieux remarquable

Pour approfondir

Articles connexes 

Diocèse de Soissons
Liste des églises de l'Aisne

Liens externes 

 Paroisse Saint-Momble en Chaunois sur le site du diocèse

Bibliographie

Sources 

Saint Momble en Chaunois